Plch je název několika rodů z čeledě plchovití.

 Dryomys
 Dryomys nitedula – plch lesní
 Eliomys
 Eliomys melanurus – plch středozemní
 Eliomys quercinus – plch zahradní
 Glis
 Glis glis – plch velký
 Graphiurus
Graphiurus hueti – plch kamerunský
 Graphiurus kelleni – plch drobný
 Graphiurus murinus – plch africký
 Graphiurus ocularis – plch brýlatý
 Graphiurus parvus – plch savanový
 Graphiurus angolensis – plch angolský
 Myomimus
 Myomimus roachi – plch

příjmení
 viz Plch (příjmení)

Externí odkazy 
 

Plchovití